Marko Culina je lahko:
 Marko Culina - arhitekt
 Marko Culina - general
 Marko Culina - športnik